Неру́сса — остановочный пункт Московской железной дороги в Брянской области, названный по одноимённой реке.

Остановочный пункт расположен между станциями «Суземка» и «Холмечи» на линии Навля — Суземка. Упоминается (первоначально как разъезд) с 1920-х годов; с 1929 до 2002 года имел статус станции. В связи с уменьшением грузопотока, станция была ликвидирована путём демонтирования боковых путей.

Примечания 

Остановочные пункты Брянского региона Московской железной дороги
Бывшие железнодорожные станции
Появились в 1929 году в России
1929 год в Брянской области
Железнодорожные станции и платформы Брянской области